Danger Trail – film del 1917 diretto da Frederick A. Thomson
Danger Trail – cortometraggio del 1951 prodotto dalla Paramount Pictures e dall'United World Films